

Astronomia 
 24750 Ohm  – asteroide della fascia principale
 Ohm  – cratere lunare

Fisica 
 Ohm (Ω) – unità di misura della resistenza elettrica

Geografia 
 Ohm  – fiume della Germania

Persone 
 Georg Ohm  – fisico tedesco (1789-1854)
 Martin Ohm  – matematico tedesco (1792-1872)

Religione 
 Ohm  – mantra dell'induismo

Altro 
 Ohm, personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda.